Jurij – variante del nome proprio di persona Yuri
Jurij di Mosca – principe di Mosca dal 1303
Jurij Drohobyč – filosofo, astrologo, scrittore e medico ucraino, primo dottore ucraino in medicina
Jurij II di Vladimir – noto anche come Georgij II di Vladimir – Gran principe di Vladimir
Jurij – delle isole Chabomai nella parte meridionale delle isole Curili
Jurij – film del 2001 di Stefano Gabrini

Pagine correlate 
Juri
Yuri (disambigua)